Leitzke ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Leitzke-Ungerer (* 1954), deutsche Romanistin
 Hans-Jörg Leitzke (* 1960), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer